Salta (Daguestan), localitat de la república del Daguestan, a Rússia
 Salta (Argentina), capital de la província de Salta, a l'Argentina
 Província de Salta, província al nord-oest de l'Argentina
 Batalla de Salta